Canadian Open 1979 steht für:

 Canadian Open 1979 (Badminton), Badmintonturnier
 Canadian Open 1979 (Snooker), Snookerturnier